Witthaus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Witthaus (1903–1971), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter  und Oberstadtdirektor in Mülheim an der Ruhr
 Jan-Henrik Witthaus (* 1970), deutscher Romanist
 Matthias Witthaus (* 1982), deutscher Hockeyspieler
 Wilhelm Witthaus (1900–1974), deutscher Politiker (NSDAP)